Philippe Livry-Level (1898-1960), résistant, aviateur de la France libre et homme politique français ;
 Monique Livry-Level (1923-2012), résistante française, fille du précédent.

Voir aussi